Пушкаренко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пушкаренко, Алексей Ларионович (1948—2018) — советский и российский контрразведчик, генерал-лейтенант ФСБ.
 Пушкаренко, Анатолий Павлович (1913—1964) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пушкаренко, Арсений Михайлович (род. 1992) — украинский политический и общественный деятель.